Наталья Романова (, 11 декабря 1972, Караганда, Казахская ССР, СССР) — перуанская, ранее казахстанская волейболистка. Известна по выступлениям за сборную Перу и европейские клубы.

Карьера

Клубная 
Наталья родилась и выросла в Караганде, позже переехала в Алма-Ату, где занималась волейболом в клубе АДК. В одном из интервью Наталья отметила, что именно тренеры АДК Борис Ким и Нелли Щербакова помогли ей состояться как волейболистке.

После распада СССР в начале 1990-х годов у АДК не было достойных соперников в чемпионате Казахстана. Одним из следствий отсутствия конкуренции стала практика, когда волейболистки играли несколько месяцев за клубы из других стран в перерыве чемпионата.

В 1994 году клуб из Перу «Регатас Лима», что бы сохранить прописку в высшей лиги пошёл на экстренные меры, и привлёк в свой состав сразу семь девушек из Казахстана.

Наталья Романова и Елена Кельдибекова отыграли три месяца за перуанский клуб, и перед отправкой домой узнали, что им предстоит выступать не в Казахстане, а в чемпионате Германии на крайне невыгодных условиях. После чего они приняли решение остаться в клубе «Регатас Лима» на постоянной основе. Позже вышли замуж за перуанских спортсменов и получили гражданство, в дальнейшем выступали за национальную сборную Перу.

Наталья была чемпионкой Перу в составе «Регатас Лима», где выступала до 1997 года. В 1997—2001 годах выступала в чемпионате Греции за «Олимпиакос» Пирей и «Панатинаикос» Афины. В составе «Панатинаикоса» была чемпионкой Греции в сезоне 1999/00 и серебряным призёром в сезоне 2000/01. В сезоне 2001/02 вновь выступала за «Регатас Лима». Сезон 2002/03 провела в итальянском «Палермо». С 2003 года Наталья выступала в чемпионате Испании, в 2003—2008 за клуб «Альбасете», с которым дважды стала бронзовым призёром. В 2008—2009 выступала за «Сансе-Мепабан».

После завершения карьеры Наталья обосновалась в Испании, где к тому времени учились её старшие дочки. По состоянию на 2016 год Наталья была играющим тренером и детским тренером в клубе «Келе» из города Сокуэльямос.

{| class="wikitable" style="font-size:97%;" 
|+ Статистика выступлений
! Клуб !! Годы|-
| / АДК Алма-Ата|| —1994
|-
|  Регатас Лима|| 1994—1997
|-
|  Олимпиакос Пирей|| 1997—1999
|-
|  Панатинаикос Афины|| 1999—2001
|-
|  Регатас Лима|| 2001—2002
|-
|  Палермо|| 2002—2003
|-
|  Альбасете|| 2003—2008
|-
|  Сансе-Мепабан|| 2008—2009
|}

 В сборной Перу 
Через пару лет после своего приезда в Перу Наталья Романова стала выступать за сборную Перу, была участницей и призёром Чемпионатов Южной Америки и Боливарианских игр. Выступала в составе сборной на Чемпионате мира 2006, на тот момент Наталья была игроком испанского «Альбасете». В возрасте 36 лет Наталья Романова приняла решение завершить карьеру в сборной, Елена Кельдибекова продолжала выступать за сборную Перу ещё несколько лет.

 Достижения 
 Клубные
 Чемпионка Перу: 1996/97
 Чемпионка Греции: 1999/00
 Серебряный призёр чемпионата Греции: 2000/01
 Бронзовый призёр чемпионата Испании (2)''': 2004/05, 2007/08

В сборной
 Победительница Боливарианских игр: 2005
 Бронзовый призёр чемпионата Южной Америки: 2003
 Серебряный призёр чемпионата Южной Америки: 2005

Семья 
Наталья вышла замуж за перуанского баскетболиста Луиса Дуарте, он из спортивной семьи. У Натальи четверо детей; Людмила (Мила), Эва, Юрий и Таня. Старшая дочь Мила Дуарте (Mila Duarte) родилась в 1996 году, она также волейболистка. Мила воспитанница испанского клуба «Сориа», в 2016 году она выступала за университетскую команду американского Сиэтла «Редхокс». Мила имеет испанское гражданство и выступала за сборную Испании на молодёжном чемпионате Европы 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте FIVB 
 Профиль на сайте лиги Италии 
 Интервью Натальи Романовой казахстанской прессе, 2009 год.

Волейболисты Казахстана
Волейболисты Перу
Игроки ВК АДК